Агеевка:

Белоруссия 
 Агеевка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Агеевка — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Агеевка — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Агеевка — село в Хвастовичском районе Калужской области.
 Агеевка — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Агеевка — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Агеевка — деревня в Турковском районе Саратовской области.
 Агеевка — река в России, протекает в Кировской области, Республике Коми.

Украина  
 Агеевка — село, относится к Любашёвскому району Одесской области Украины.